Mladika je lahko:

 revija Mladika (1957-) 
 revija Nova Mladika (1970–1980) 
 revija Mladika s podnaslovom Družinski list s podobami (1920–1941) 
 revija Mladika s podnaslovom Časopis gimnazije Ledina (1950–) 
 zbornik Mladika (1868) 

Mladika je tudi stvarno lastno ime za:

 Športni klub Mladika
 založbo Mladika
 Osnovno šolo Mladika, Ptuj
 Mladika, stavbo v Ljubljani, kjer je danes sedež Ministrstva za zunanje zadeve (nekoč dekliški licej; vojaška bolnišnica)
 Mladika, vzgojno-izobraževalno društvo